De 35e editie van de Europe Cup werd gehouden in 2012 in de Hongaarse plaats Pécs. Het toernooi werd gewonnen door het Russische NL Primorye Wladiwostok.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

2012
Sport in 2012
Europees kampioenschap in Hongarije
Pécs